Zofia Trzcińska-Kamińska – (1890-1977), polska rzeźbiarka i malarka.
 Zofia Komeda Trzcińska – (1929-2009), "Crazy Girl", polska miłośniczka jazzu, muza i żona Krzysztofa Komedy.